Pullback bezeichnet
 in der Kategorientheorie einen speziellen Limes, siehe Faserprodukt#Faserprodukte in beliebigen Kategorien
 als Spezialfall davon zurückgezogene Vektorbündel
 diverse andere Begriffe unter dem Namen Rücktransport
 eine Handelsstrategie#Pullback
 Pull-Back, Zurückhalten ausländischer Personen vor Grenzübertritt